Maurolycus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, östlich des Kraters Stöfler und nordwestlich von Barocius.
Der Kraterrand ist teilweise stark erodiert und weit Terrassierungen auf. Das Kraterinnere ist weitgehend eben und weist einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem Universalgelehrten Franciscus Maurolicus offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Maurolycus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)